Wipeout – Wymiatacze – polski program rozrywkowy emitowany na antenie TVN od 13 lutego do 17 kwietnia 2011, oparty na amerykańskim formacie Wipeout na licencji ABC.

Charakterystyka programu 
W programie brały udział cztery drużyny: (Polska, Ukraina, Białoruś oraz połączone siły Czech i Słowacji) na torze przeszkód o Puchar Wipeout Cup. W polskiej wersji komentatorami byli Tomasz Zimoch i Krzysztof „Jankes” Jankowski. W każdym z czterech państw podano, że turniej wygrał ich kraj – na Białorusi, że Białoruś, w Czechach, że połączone siły Czech i Słowacji.

Prowadzący

Oglądalność

Tory przeszkód

Kwalifikator 
 Klawisze – zawodnicy biegną po belkach przypominających klawisze. Niektóre z nich zapadają się po wejściu na nie.
 Zmiotki – często zamiast klawiszy. Zawodnicy biegną nad wodą, uważając na spychające ich ramiona
 Sciana rękawic – po przebiegnięciu pierwszej przeszkody uczestnicy idą wzdłuż ściany, na której zamontowane są uderzające w nich rękawice.
 Wielkie kule – duże, czerwone, wykonane z gumy, co utrudnia ich przejście.
 Trapez – w tym przypadku należy złapać się trapezu i wylądować na mecie.
 Huśtawki – dwie platformy imitujące huśtawki, występowały zamiast trapezu.

Król gór 
W tej rundzie wokół podestu z sześcioma miejscami stały słupki z zawodnikami, którzy mieli za zadanie przejść po obracającej się kładce, uważając na ramiona, które ich spychały. Ci, którzy spadli, mogli próbować dalej. Za przedostanie się na metę przyznawany był bonus czasowy w klasyfikacji ogólnej.

Drugą możliwością było stanie na słupkach ułożonych na planie koła i przeskakiwanie nad ramieniem, które z czasem obracało się coraz szybciej i wyżej. Dla tych, którzy utrzymali się najdłużej, przewidziane były bonusy w klasyfikacji ogólnej.

Bieżnia 
Zawodnicy biegają po bieżni i próbują podnosić materace, które zasłaniają im drogę. Na jej ostatnim odcinku dodatkowo rzucano im piłki do tenisa pod nogi. W przypadku, gdy zawodnik się przewrócił, wpadał do pojemnika z gumowymi odłamkami i mógł próbować ponownie.

Karuzela 
W półfinałach zamiast bieżni. Zawodnicy kręcą się kilkadziesiąt sekund na karuzeli, a następnie muszą przejść kilka przeszkód nad wodą, np. podesty wysmarowane wazeliną.

Strefa finałowa 
 Zjazd – zawodnicy zjeżdżają z kilkumetrowej zjeżdżalni do basenu z wodą.
 Zjeżdżalnia – należy iść pod górę, ale ze szczytu leje się woda. Za dotknięcie barierki groziła kara w postaci dodatkowych sekund doliczanych do czasu.
 Ścianka – podobna do wspinaczkowej, tylko zamiast w górę, idzie się w bok. Po jej przejściu następuje zmiana zawodnika.
 Szaszłyk – czyli finałowy odpowiednik zmiotki, ale większych rozmiarów.
 Kręcioły – 3 kręcące się podesty w kształcie koła. często miały dodatkowe przeszkody, jak np. basen z piłkami lub tarasujące drogę trójkąty. Czasami zamiast dwóch pierwszych kręciołów należało przelecieć na trzeci, trzymając się liny. 
 Przycisk – jego wciśnięcie kończy grę.

Polska drużyna 
W skład każdej drużyny wchodziło 20 osób, w polskiej znaleźli się:
 Iwona Guzowska – mistrzyni świata i Europy w kick-boxingu i boksie, posłanka 
 Maciej Dębosz – aktor serialu „W11 – Wydział Śledczy” 
 Jakub Bielak – dziennikarz TVN Turbo
 Marcin Urbaś – sprinter 
 Anna Prus – aktorka 
 Łukasz Siełacz – kulturysta 
 Stanisław Karpiel-Bułecka – piosenkarz, narciarz 
 Łukasz Pabich – lekkoatleta 
 Tomasz Kucharski – wioślarz, mistrz olimpijski z Sydney (2000)
 Natalia Bocian – mistrzyni świata fitness do lat 21 i mistrzyni świata w konkurencji model fitness (2008) 
 Tomasz Puzon – karateka stylu kyokushin, Międzynarodowy Mistrz Ameryk Karate Kyokushin (2009) 
 Iza Faron – stewardesa
 Martyna Majak – artystka cyrkowa 
 Monika Kurowska – fizjoterapeutka 
 Katarzyna Drzyżdżyk – modelka 
 Patryk Raszkowski – tracer 
 Filip Stachowiak – tracer 
 Piotr Doryń – tracer, kaskader 
 Piotr Bętkowski – zawodnik rezerwowy, lekkoatleta 
 Paweł Januszewski – zawodnik rezerwowy, trener

Uwagi

Przypisy 

Programy TVN
Teleturnieje